Сотелу () — португальська власна назва.

Топоніми

Сотелу (Вієйра-ду-Міню) — парафія.
 Сотелу (Віла-Верде) — парафія.
 Сотелу (Могадору) — парафія.
 Сотелу (Шавеш) — парафія.
 Сотелу-Морішку — парафія.